Ёкуша — упразднённая в 2015 году деревня в городском округе «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа России.

Происхождение названия 
Ёкуш в переводе с языка коми означает «окунь».

География 
Деревня находится на острове Ёкушанский, и отделена от города Нарьян-Мар протокой реки Печора — Городецкий шар.

История 
Впервые деревня Ёкуша упоминается в алтарной книге Пустозерского прихода 1802 года. В 1861 году в деревне Экушевская было 27 жителей мужского пола и 31 женского пола<ref name="autogenerated"></ref>.

В 1931 году деревня, входившая до этого в состав Куйского сельсовета, вошла в состав рабочего посёлка Нарьян-Мард, переименованного в том же году в Нарьян-Мар; в 1935 году Нарьян-Мар получил статус города. В 1933 году в деревне Ёкуша был пущен в эксплуатацию кирпичный завод с конным приводом, проектной мощностью 2 млн штук кирпича в год. Месторождение глины было расположено на острове Ёкушанский. Кирпичный завод располагался на расстоянии 1 км от деревни на противоположном берегу Городецкого шара от морского порта Нарьян-Мар. При заводе образовался посёлок Кирпичный, территориально являющийся частью деревни Ёкуша. Кирпичный завод работал до 1975 года, а затем был закрыт из-за нерентабельности и законсервирован. Из кирпича, сделанного в Ёкуше, построено несколько зданий в Нарьян-Маре, в том числе: центральная часть Дома Советов, дом культуры, школа № 3, Ненецкий зооветеринарный техникум, старое здание городской электростанции, баня № 1.

В 1930—1940-е годы в Ёкуше существовала сельскохозяйственная артель им. С. М. Кирова. Газета Няръяна вындер от 24 июня 1941 года приводит статью о митинге в Ёкуше 

После закрытия кирпичного завода Ёкуша и Кирпичный превратились в жилые микрорайоны города Нарьян-Мар, отделённые от него протокой Городецкий шар. В связи с отсутствием дорог население постепенно переселялось в город; в 1980-х годах в Нарьян-Мар был перенесён 8-квартирный дом из Ёкуши, а в 1994 году последние постоянные жители деревни переехали в Нарьян-Мар. Деревня Ёкуша и посёлок Кирпичный стали дачными посёлками.

Деревня была упразднена в 2015 году.

С 2012 года на территории деревни располагается туристическая база фирмы ООО «РусТур» «Любимый остров».

 Население 

 Примечания 

 Ссылки 
 А. В. Чупров '' Нарьян-Мар. Заполярная столица : альбом. — Архангельск : Издательский дом «СК», 2004 — С. 216. — ISBN 5-901992-06-7.

Исчезнувшие населённые пункты Ненецкого автономного округа